Sarangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sarangan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Sarangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar